Carraia ima više značenja:
 Carraia, Firenze
 Carraia, Perugia